Aquesta és una llista de dècades des del principi del  aC fins al final del segle XXII dC. Sovint les modes, els costums i les actituds s'associen amb dècades particulars, com els feliços anys vint.

Vegeu també 
 Llista de mil·lennis
 Llista de segles
 Llista d'anys

Decades
Anys